Das Patrozinium des Heiligen Guengalaenus tragen folgende aktuelle und frühere Kirchengebäude:

Frankreich 
 St-Guénolé (Batz-sur-Mer)
 St-Guénolé (Ergué-Gabéric)
 St-Guénolé (Île de Sein)
 Abteikirche von  Landévennec
 St-Guénolé (Locquénolé)
 St-Guénolé (Penmarch)

Großbritannien 
 St. Wynwallow (Landewednack)
 St. Winnow (St Winnow)
 St. Wonnow (Wonastow)

!
Liste (Kirchen nach Patrozinium)